Cuvântul leu se poate referi la:

Animal
Leu (animal)
Leu de mare (animal, specie de pinipede)
Leul-furnicilor (animal)

Monede
Leu (monedă)
Leu românesc
Leu moldovenesc

Altele
 Leul (constelație)
Leu (zodie)

Obiective în București
O statuie din București, Statuia geniului „Leul”
Piața Leu
Campusul Studențesc Leu

Persoane
 Corneliu Leu (scriitor și regizor de film român)
Mihai Leu (sportiv)

Sate din România 
 Leu, sat din comuna Leu, județul Dolj
 Gara Leu, sat din comuna Drăgușeni, județul Suceava

Vezi și